Деймос може да се отнася до:
 Деймос – спътник на планетата Марс
 Деймос – бог на войната в Древна Гърция.